Nigerias fotbollslandslag kan syfta på:

Nigerias damlandslag i fotboll
Nigerias herrlandslag i fotboll